Рапаич — венгерская фамилия:
 Рапаич, Милан — хорватский футболист.
 Рапаич, Раймунд — венгерский биолог, ботаник, миколог.